Алово — название населённых пунктов в России:
 
 Алово — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Алово — село в Никольском районе Пензенской области.